1248 км, 1248 км-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Россия 
 1248 км — остановочный пункт, Южно-Уральская железная дорога, Оренбургская область. Код 810796

Украина 
 1248 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога, Донецкая область. Код 484847